Афанасий Радищев:
 Радищев, Афанасий Александрович (1796—1881) — генерал-майор, подольский, витебский и ковенский губернатор, сын А. Н. Радищева.
 Радищев, Афанасий Прокофьевич (1684—1746) — стародубский полковник, бригадир, дед А. Н. Радищева.